Noah Hickey (Auckland, 9 de junho de 1978) é um futebolista profissional neozelândes, meia, milita no Gisborne City.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Auckland
Futebolistas da Nova Zelândia